CICC ist Abkürzung von:
China International Capital Corporation
Cook Islands Christian Church, christliche Kirche der Cookinseln

Abkürzung